Ин Янг Йо! е флаш анимиран телевизионен сериал, създаден от Боб Бойл и продуциран от Jetix Animation Concepts. Това е третото оригинално шоу на Jetix. Първоначално излъчен на 26 август 2006 г. като промъкнал поглед и премиера на 4 септември 2006 г. в Jetix в Съединените щати. Шоуто дебютира на Jetix в Обединеното кралство на 5 февруари 2007 г. след визуализация на 27 януари 2007 г., докато прави премиерата на канадската телевизия на Family Channel на 25 март 2007 г. със сравнително далечни родители, шестнадесет, клон високо и Дани Фантом. Главен писател Стив Мармел, фен на аниме, вдъхнови вдъхновение от различни аниме и аниме въздействия, като Teen Titans и FLCL. В него са включени два антропоморфни зайци на име Ин и Ян, както и тяхната сенсей-панда, наречена Йо, майстор на измислени мистични бойни изкуства, наречен Woo Foo.

Герои

основен 
 Ин (озвучен от Стефани Моргенщерн) - Ученикът на Магистър Йо и по-младата сестра на Ян. Ин е розов заек. Ин е изобразен като интелигентен, сладък, женствен и дързък. Тя използва предимно Mystic страна на Woo Foo, но също така може да използва и страна на бойните изкуства на Woo Foo. Тя често е доста упорита и показва, че обича чиста къща и чиста околна среда. Ин обикновено има добро чувство за добро и зло и обикновено прави правилното нещо. Доказано е, най-вече през втория сезон, че тя е в полза на „лошите момчета“, но каза, че това е само фаза. Любимият цвят на Ин е розов, а любимото ѝ животно е дву-ни-царевица (еднорог с два рога вместо един). Ин обича да пее и очевидно е много добър в това. Тя също е шофьор. За разлика от Янг, тя винаги се старае да позволи на близнака си и на господаря си да знае, че тя много се грижи за тях. В епизода „Нощната есен“, когато откриваше, че Куп работи за Нощния господар, привлече го към него. Именно заради тази личностна черта тя временно се превърна в зло чрез влиянието на Куп в Gone-A-Fowl и се разбунтува из града с него, за да докаже, че е достатъчно зъл, за да бъде Нощната любовница (с него като Нощен майстор). Преди тя и нейният брат Янг да бъдат осиновени от Учителя Йо те бяха улични таралежи или бездомници.
 Янг (озвучен от Скот МакКорд) - ученикът на Учителя Йо и по-големият брат близнаци на Ин. Той най-вече използва страната на бойните изкуства на Woo Foo, но е в състояние да използва и Mystic страната на Woo Foo. Ян е кукувица, късметлия, смел, но небрежен и прибързан характер, и харесва клоуни, сражения, видеоигри и често търси внимание като герой. Въпреки че не показва емоции към сестра си, той наистина се интересува от благополучието на сестра си и Учителя Йо, а в епизода „Моят глупав меч“ е показано, че Ян изтласкал Ин, така че Ийн нямаше да влезе в беда от Учителя. Yo, когато Yang небрежност причинени плячкосване на Woo Foo Armory от Chung Pow Kitties. Ян притежава бамбуков меч, който може временно да се трансформира в различни обекти, използвайки Woo Foo. Той е влюбен в приятелката на Ин Лина и често се опитва да я впечатли. Той също така неволно помогнал на Ерадик да се върне от вечния сън, използвайки магически и духовни предмети, събрани от Янг в търсене, добавено от слугите на Ерадик, представящи се за духове на старейшините Ву Фу Фу. Но Ин, Ян и Йо успяха да го победят. В епизода „Историята на играчките“ е разкрито, че той е на 11 години. Преди той и неговата сестра Ин да бъдат осиновени от Учителя Йо, те бяха улични таралежи или бездомници.
 Магистър Йо (озвучен от Мартин Роуч) - ергенска гигантска панда със стогодишна възраст, но с нулеви родителски умения и сръчни майстори на древни бойни изкуства, известни като Woo Foo. Говореше за обучение на Ин и Янг, тъй като той е последният воин на Фу (и може би последната панда) в света. Той често е изобразен като арогантен, упорит, безразличен, но носи голяма мъдрева мъдрост и често е бърз с поговорка от свещените свитъци. Той е способен да използва както силата, така и магията и да има движения, които Ин и Ян не са наясно. Веднъж успя да победи Нощния господар. Доказано е, че той е в търсене на по-млада съпруга, тъй като често се вижда, че се опитва да вземе жени, особено самотни майки, макар че е неуспешен. Майката на тараканския магьосник Една и три неназовани бивши приятелки, които по-късно го отвлекли, защото спрял да ги вижда. В Slumber Party of Doom е показано, че той живее двойно, като борбата с престъпността Vigilante Possum Panda (пародия на Батман), използвана като претекст за избягване на родителските си задължения. Неговото алтер-его се завръща в „Тайния живот на Опосум Панда“, но поради това, че е забравил, че е Опосум Панда, той започва да се бори с престъпността в съня си като Опусум Панда. Дори мисълта, че тяхната майка никога не се вижда или споменава, по-късно в поредицата се разкрива, че той е биологичният баща на Ин и Ян, което ги прави полу-панда.

антагонисти 
 Нощният майстор (озвучен от Дейвид Хемблен) - номиниран като "Тъмен Overlord в зъл клас", той е много мощен и опасен враг, който е отговорен за почти изчезването на Woo Foo, като елиминира всички Ухо Foo рицари с изключение на Master Yo. Сенсей успя да превърне армията на Нощния капитан в камък и да го скрие за сто години, докато не подмами Ин и Ян да използват Ву Фу, за да освободят армията си. Нощният майстор изглежда като демоничен магьосник (като такъв, той мрази светлината) от някакво описание и харесва за „готически“ показнати дрехи. Нощният учител е много интелигентен, въпреки че плановете му обикновено се провалят поради глупостта на неговите слуги. Смята се, че той е основният злодей през цялата серия, въпреки че Карл се появява в повечето епизоди, докато Карл е главният злодей от първия сезон. Както е разкрито в The Pecking Order, той е един от вечната линия на Нощните майстори заедно с Ерадик и неназована кобра-подобна жена. Истинското му име (тъй като „Нощен господар“ е заглавие) все още не е разкрито. Още от поражението си, другите злодеи развиват своето зло в опит да се превърнат в новия Нощен господар. Появата на Нощния господар е подобна на славата на Аку Самурай Джак и Хадес от Херкулес. Гризлефлавин (озвучен от Джонатан Уилсън) - горгоглавата глава, която се намира на входа на нощното ложе на Нощните майстори. Той позволява на всеки, който е зъл, да влезе в Ложата на Нощния господар.
 Dank & Dire (озвучен от Деймън Пападопулос) - Две тъмни създания, които са слуги на Нощния господар.
 Carl the Evil Cockar Wizard (глас на Джейми Уотсън) - Ярък магьосник на хлебарки, който често търси одобрение на неговата властна драконова майка, която го измъчва. Той непрекъснато планира да победи Ин, Янг, Майстор Йо и силата на Ву Фу с неговия несигурен гений. Карл винаги се опитва да намери начин да впечатли майка си и да изостави садистичния си, егоистичен брат Херман. Въпреки че Карл и Херман не се харесват един друг, те са работили заедно по повод, правят смъртоносна сила срещу Ин и Ян. Мечтата му беше да стане толкова огромна, че да изтрие слънцето, идея, която Херман и Нощният майстор са откраднали. Карл е анти-теза за магическите способности на Ин и задутието на Янг. Карл е по-силен от Ин и Ян на власт, но ако някой го критикува, той лесно се разсейва. В „Ян Ин Карл“ се разкрива, че той може да победи Херман в битка, само ако той използва магическите си сили. Той има запис на сайт за запознанства. В епизода „Пълзящ с врага“, Карл е единственият злодей, който не е нает в компанията / тайната армия на Eradicus Eradicorp, защото, както казва майка му, хлебарка, работеща в кафене, няма да е добре за бизнеса.
 Ерадикус (озвучен от Джонатан Уилсън) - могъщ Грифон, който се опитва да унищожи Ву Фу. Както е разкрито в Welcome to the Dark Tomorrow, той всъщност е първият и оригинален Нощен господар. След смъртта му (по неизвестна причина), други същества на тъмнината се хванали за мантията на злото, която той оставил след себе си, включително непозната дама на змията и създанието на прилепите Ин и Ян в сезон 1. Покойните му слуги се представяли за призраци на Ву Foo Elders, за да манипулират Ян в събирането на необходимите елементи, за да го съживят. Ерадик незабавно възкреси Ианг да хвърля предмети в камината на Нощния господар. След възраждането му Eradicus съживи слугите си и започна тъмното утре (превръщайки всички добро зло и всички добро добро). С комбинираните способности на Ин, Янг (овластени с предметите, дадени му от Лигата на злото), и Йо, Ерадик е победен и Тъмното утре е обърнато. Въпреки разрушаването на леговището на нощния капитан по време на битката, Eradicus беше разкрит, че все още е жив в The Howl Of The Weenie, където все още планира унищожаването на Woo Foo. В Creeping With the Enemy, той е установил Eradicorp, където повечето от общността на злодей работи. Той се появява като последен шеф в онлайн играта Dangerous Comic Book of Dread.
 Ella Mental (озвучена от Linda Ballantyne) - женска прислужница на Eradicus, която е читател на ума.
 Гумен Чъки (озвучен от Петър Cugmo) - Висока миньора на Eradicus има еластично, с преместващо се форма.
 Indestructo-Bob (озвучен от Тони Даниелс) - бавноразвита миньора на Ерадик, който има неразрушима броня.
 Молеку-Ларс (озвучен от Дейвид Бърни в немски акцент) - Малък минор на Ерадик, който може да манипулира молекулите си, за да измени, левитира и регенерира крайниците си.
 Брат Херман (озвучен от Дейвид Бърни) - черният сърдечен, садистичен, егоистичен и зъл брат на мравка на Карл, Херман, е тираничен мрачен военачалник, който управлява своето царство с желязна юмрук, дяволски ум и безупречни маниери. Той се опитал да завладее света, докато Учителят Йо не го спря.
 Вторият командир на Чарлз - Херман.
 Една: Майката на Карл и Херман. За разлика от синовете си, тя не се явява като хлебарка или мравка, а като дракон с правоъгълни гърди. И при това един дишащ огън. Изглежда, че Една винаги е в крак с Карл, но тя се интересува от Херман. Докато Една обикновено изглежда, че в най-добрия случай не се интересува много от Карл, и в най-лошия случай не го харесва, тя понякога е била хубава с него (дори го нарича „Мед“ в твърде много янгформации). Тя е наясно с желанието на Карл за нейната любов и го е използвала, за да го накара да направи нещо за нея, както се разкрива в „Неудобен зъб“. Тя накратко заминаваше с Учителя Йо, докато я прекарваше в заклинание. Въпреки това, в Ин Ян Ян, се разкрива, че тя все още е влюбена в него. Нейният (мъртъв или разведен) съпруг, бащата на Карл и Херман, все още не е показан в поредицата.

Американски анимационни сериали
Канадски анимационни сериали